Путешествие в Китай () — поездка в страну Китай. Название следующих произведений:

Путевые записи и отчёты
 (в хронологическом порядке)
 «Путешествие в Китай сибирского казака Ивана Петлина в 1620 году» (изд. 1818).
 «Путешествие во внутренность Китая и в Тартарию, учинённое в 1792, 1793 и 1794 гг. лордом Макартнеем» (4 части, Москва, 1804) — о посольстве Джорджа Макартни, первого британского посла в Китае.
 «Путешествие в Китай через Монголию в 1820 и 1821 гг.». (СПб., 1824, 3 т.) — Егора Тимковского, сопровождавшего духовную миссию.
 «Путешествие в Китай» (СПб., 1853) — Егора Ковалевского.
 «Путешествие сибирского казака в Китай» (1854) — писателя Семёна Черепанова.
 «Путешествие в Китай» (М., 1874—1875, 2 т.) — врача и художника Павла Пясецкого, участника экспедиции полковника Сосновского (1874); было переведено на французский и английский языки.
 «Путешествие в Китай» (1875) — полковника Юлиана Сосновского о собственной экспедиции.
 «Путешествие в Китай» (1896—1906) — географа Григория Грум-Гржимайло.

Прочее
 «Путешествие в Китай» (1918) — стихотворение Николая Гумилёва.

См. также 
 «Тайна Железной маски: путешествие в Китай» (фильм; Россия, КНР; 2017)

Примечания